Rádio Novo Tempo AM é uma emissora brasileira de rádio de perfil religioso evangélico e sediada no município de Salvador, Bahia. Opera em 920 kHz

É uma das 120 emissoras de rádio próprias que integram a Rede Novo Tempo de Comunicação, órgão máximo de informação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Brasil, cuja sede está localizada em Jacareí, São Paulo.

História 
Fundada em 1º de junho de 1994, a Novo Tempo de Salvador também faz parte de uma cadeia radiofônica global, conhecida como Rádio Mundial.

Com 25 quilowatts de potência, a rádio baiana detém o terceiro lugar no ranking das emissoras AM (amplitude modulada) mais ouvidas na Região Metropolitana de Salvador, segundo levantamento feito pelo IBOPE.

Sua função é informar fatos jornalísticos e acontecimentos do cotidiano e contextualizá-los na cronologia das profecias bíblicas que apontam para o segundo advento de Jesus Cristo a Terra.
Formar laços de companheirismo com os ouvintes pelo exercício da cumplicidade pela interatividade e prestação de serviços de utilidade pública

Deseja ser a “voz da esperança” para os ouvintes baianos, “anunciando Jesus, 24 horas no ar”.

Em novembro de 2013, a Igreja Adventista investe na emissora, modernizando os estúdios e ampliando espaço, possibilitando a criação de um centro de Mídia, com profissionais específicos para às áreas de jornalismo, publicidade, capitação de imagens e edição de vídeo.

Ligações externas 
 
 
 
 

Novo Tempo
Estações de rádio cristãs do Brasil
Estações de rádio fundadas em 1994